Utsunomiya-Linie ist der Name zweier Eisenbahnlinien:
 die Utsunomiya-Linie (JR East), ein Teilstück der Tōhoku-Hauptlinie
 die Tōbu Utsunomiya-Linie